Dans le langage courant, la base est la partie inférieure d'un objet, sur laquelle il repose.

Sciences et techniques

Biologie 
 Une base azotée est le composant des nucléotides (formant la molécule d'ADN) qui permet l'association des deux brins. Il existe 4 bases azotées différentes sur l'ADN ce qui permet à cette molécule de porter une information dans la séquence de ces différentes bases azotées.
 La paire de bases sert d'unité de mesure de la taille d'une molécule (ADN ou ARN) et se voit préfixée comme les autres unités de mesure (kilobase, mégabase).
 En phylogénie, une base est le clade apparu le plus tôt dans un clade plus grand.

Chimie 
 Une base est un composé chimique. Selon Lewis, un composé capable de fournir des électrons (un nucléophile possédant un doublet non liant généralement). Selon Brönsted, c'est un composé capable de capter un ou plusieurs ions H+.
 Une base est un ensemble d'objets physico-mathématiques (gaussiennes, fonctions d'ondes) qui sert à la description d'un système étudié par des méthodes de chimie numérique de type quantique.

Électronique 
 La base est l'électrode de commande du transistor bipolaire.
 La base commune est un type d'amplificateur électronique utilisant un transistor bipolaire dont la base est reliée à la masse.

Informatique 
 Une base de données est un système de stockage ordonné d'informations, généralement géré par ordinateur et exploité à l'aide du langage de requêtes SQL
 Une base de faits est la mémoire dynamique d'un système expert, généralement organisée de manière structurée telle qu'une base de données
 Une base de connaissances est le cœur d'un système expert contenant les connaissances d'une application experte, généralement exploitées à l'aide d'un moteur d'inférence
 Base (1985-2011) est une base de données relationnelle proposée par la suite bureautique OpenOffice.org (OOo)
 Base (2011) est une base de données relationnelle proposée par la suite bureautique LibreOffice (LO), suite issue de la précédente
 BASE est une interface web permettant la gestion des alertes générées par le système de détection d'intrusion Snort

Mathématiques 
 En géométrie, la base désigne le côté inférieur d’une figure plane ou bien la face inférieure d’un solide.
 En arithmétique, la base désigne la valeur dont les puissances successives interviennent dans l'écriture des nombres.
 En analyse, une base est un paramètre servant à définir les fonctions logarithme et exponentielle.
 En algèbre linéaire, une base est une famille de vecteurs libre et génératrice d'un espace vectoriel.
 En théorie des corps, une base de transcendance est de même une famille d'éléments algébriquement indépendants d'un corps, "engendrant" algébriquement ce corps.
 En topologie, une base d'une topologie est une famille d'ouverts telle que tout ouvert de la topologie soit l'union d'éléments de cette famille, tandis qu'une base de voisinages d'un point est une base du filtre de ses voisinages.

Météorologie 
 La base d'un nuage est sa partie inférieure.

Culture et société

Architecture 
 La base est la partie basse d'une colonne.

Armées 
 Une base militaire est un site aménagé pour accueillir une ou plusieurs unités militaires.

Mobilier 
 Une base est la partie inférieure d'un récipient.

Entreprises et produits 
 BASE est le  opérateur téléphonique belge.
 Base est une boisson énergisante canadienne.

Musique 
 Base est le premier EP du membre du boys band sud-coréen SHINee, Jonghyun sorti en 2015.

Sports 
 La base, ou coussin, désigne un élément d'un terrain de baseball.
 Le BASE jump, ou base, est un sport extrême consistant à sauter depuis des objets fixes équipé d'un parachute et non depuis des aéronefs.
 Les bases sont les deux tubes reliant le pédalier à l'axe de la roue arrière sur un cadre de vélo.

Toponyme 
 La Base est un cours d’eau du Rwanda.